Дроминир (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер) на берегах реки Шаннон и озера Лох-Дерг.

Демография 
Население — 118 человек (по переписи 2006 года).

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Северный Типперэри